Кало́ши (или гало́ши) — непромокаемые (обычно резиновые) чехлы для обуви или самостоятельная обувь.

Также может означать:
 Калоша — бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1.
 Галоши счастья () — фантастический художественный фильм режиссёра Антони Богдзевич (Польша, 1958).
 Серебряная калоша — ежегодная награда, учреждена радио «Серебряный дождь» (1996), вручается «за самые сомнительные достижения».

См. также 
 Колоши — индейский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады.